Kassita peut désigner :
Kassita, une localité au Burkina Faso
Kassita, une ville au Maroc